November (canção)
 November (filme)
Ou ainda:
 November Rain

Desambiguação